LOpen d'Écosse de snooker 2016 (en anglais 2016 Scottish Open) est un tournoi de snooker se déroulant en Écosse, parrainé par le groupe , opérateur britannique de paris, de bingo et de casino. Cette compétition est classée en catégorie ranking (comptant pour le classement mondial) et s'est déroulée du 12 au  à l'Emirates Arena de Glasgow.

Ce tournoi se présente comme la troisième épreuve d'un nouvel ensemble de quatre tournois britanniques appelé Home Series inscrits au programme de la saison 2016-2017 de snooker. Commencé en octobre avec l'Open d'Angleterre et suivi en novembre de l'Open d'Irlande du Nord, il se terminera en  avec l'Open du pays de Galles. La victoire en est symbolisée par le trophée Stephen Hendry, nom donné en l'honneur du septuple champion du monde Écossais aujourd'hui retiré.

Sont à noter les absences avant le tirage de Mark Selby, le  mondial du moment, et de Ding Junhui,  mondial avant le tournoi et tenant du titre (acquis lors de la dernière édition en 2012). L'épreuve est remportée par le joueur hongkongais Marco Fu qui remporte son troisième titre ranking en battant le cacique local John Higgins sur le score de 9 frames à 4 après avoir été mené 4 frames à 1.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quarts de finaliste : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Joueurs du deuxième tour : 
 Plus haut break : 
 Dotation totale :

Tableau final

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Centuries 

 
 139, 110  Mark Williams
 135, 107, 104  Neil Robertson
 134  Mike Dunn
 134  Sean O'Sullivan
 133  Jimmy White
 132, 129  Xiao Guodong
 132, 126, 113, 112, 100  Judd Trump
 132, 112  Michael White
 130  Stephen Maguire
 126, 111  Anthony Hamilton
 126, 110, 104, 101, 101, 100  John Higgins
 126  Stuart Carrington
 124, 114, 104, 103  Ronnie O'Sullivan
 121  Tom Ford
 120  Andrew Higginson
 117  Robin Hull
 116, 101  Stuart Bingham
 115  Lee Walker
 115  Liang Wenbo
 114, 109  Mark Davis
 114  Fergal O'Brien
 110  Ryan Day
 108  Hossein Vafaei Ayouri
 106  Joe Perry
 106  Robert Milkins
 105  Ricky Walden
 104  Chris Wakelin
 103  Yu Delu
 102  Gary Wilson
 102  Mark Allen
 101, 100  Barry Hawkins
 101  Kyren Wilson
 100, 100  Shaun Murphy

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de snooker
 Glossaire du billard

Notes et références

Notes

Références 

Open d'Écosse de snooker
Événement sportif à Glasgow
Snooker en 2016
Sport en Écosse en 2016
Sport en décembre 2016